Rajd Szwecja 1973 – 24. edycja Rajdu Szwecji oraz II. runda MŚ WRC w sezonie 1973, która odbyła się pomiędzy 15 a 18 lutego na terenach Gminy Karlstad w Szwecji. W rajdzie zwyciężył Szwed - Stig Blomqvist, jadący Saabem 96 V4.

Klasyfikacja producentów po 2. rundzie

Linki zewnętrzne 
  Wyniki rajdu na Rallybase.com
 24th International Swedish Rally na Rally-info.com

Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
Rajd Szwecji
1973 w Szwecji